Кубок Островов Кука по футболу — ежегодное соревнование среди лучших футбольных клубов Островов Кука, проводящееся по системе плей-офф.

Формат проведения 
В кубке принимают участие все 6 команд национального чемпионата. Победитель и команда, занявшая 2-е место, начинают с полуфиналов.

В 2010 и 2011 годах кубок стартовал с четвертьфинала: команды, занявшие в чемпионате с 2-го по 7-е места играли в три пары за выход в 1/2 финала, чемпион же начинал свой кубковый путь сразу с полуфинала. А вот в 2009-м за кубок боролись лишь два лучших клуба чемпионата.

Кубок проводится в декабре каждого года, но в 1998—2000 годах существовал также кубок второго дивизиона, который являлся частью основного и попадал на январь.

Обладатели кубка 
Ниже приведена таблица обладателей кубка Островов Кука по годам.

Ссылки 
О кубке на rsssf.com

Примечания 

Острова Кука
Футбол на Островах Кука